Кушетка может означать:

 Кушетка — предмет мебели, разновидность одноместного дивана 
 Кушетка-Б название для Р-149БМР — российская оперативно-тактическая командно-штабная машина на базе бронетранспортёра БТР-80.